-{Fe}- ili -{FE}- se može odnositi na:

 Gvožđe
 Ferara (okrug)
 Nikon -{FE}-